El Monasterio de Biaroza (en bielorruso: Бярозаўскі кляштар картэзіянцаў) se refiere a las ruinas de la antigua Cartuja barroca católica de la Santa Cruz, construida en el siglo XVII en la Mancomunidad de Polonia-Lituania.

En el siglo XVII, el pueblo de Biaroza pertenecía al Sapieha, una familia de poderosos magnates de la Mancomunidad  polaco-lituana, que fundó un monasterio fortificado y un palacio en el pueblo. En 1648, el monasterio fue entregado a los monjes cartujos venidos de la cartuja de Paradies (Danzig) que se establecieron en el monasterio.

Véase también
Monasterio
Abadía
Priorato

Referencias

Monasterios de Bielorrusia
Ruinas de Bielorrusia
Biaroza
Monasterios en ruinas
Arquitectura de Bielorrusia del siglo XVII
Biaroza
Iglesia católica en Bielorrusia